Э́дна () — имя еврейского, ирландского и шотландского происхождения, а также топоним США.

Имя

Топонимы США 

Тауншипы
  — в Айове.
 Эдна — в Миннесоте.
  в Северной Дакоте.

Населённые пункты
  — поселение в Калифорнии.
  — долина, винодельческий регион вокруг одноимённого поселения.
  — город в Канзасе.
 Эдна — город в Техасе.

Прочие топонимы
  — озеро в Айдахо.

Составные топонимы
 Эдна-Бей — город на Аляске.

Прочее 
 (445) Эдна — астероид.
  — имя несколько тропических штормов, ураганов и циклонов разных лет.

См. также 
 Эдни
 Энда
 
  (Колония «Небылов») — место компактного проживания украинцев в Канаде близ Эдмонтона, крупнейшее и старейшее в стране.
 Этилен-N,N′-динитрамин (этилендинитрамин, ЭДНА, галеит) — химическое соединение, взрывчатое вещество.
  (eDNA)